Molia ist der Familienname folgender Personen: 

 Burty Molia (* 1976), Badmintonspieler von den Fidschi-Inseln
 Filivai Molia (* 1972), Badmintonspieler von den Fidschi-Inseln